Il termine Confluence può riferirsi a:
 Confluence – groupware sviluppato da Atlassian
 Confluence – borough degli Stati Uniti d'America, situato in Pennsylvania